Elisabeta de Austria se poate referi la:
 Elisabeta de Austria (d. 1107), fiica lui Leopold al II-lea, Margraf al Austriei
 Elisabeta de Austria (1124-1143), fiica lui Leopold al III-lea, Margraf al Austriei; soția lui Hermann al II-lea de Winzenburg
 Elisabeta de Austria (1285 - 1352), fiica lui Albert I al Sfântului Imperiu Roman, Duce de Austria; soția lui Frederic al IV-lea, Duce de Lorena
 Elisabeta de Austria (1436–1505), fiica lui Albert al II-lea, rege romano-german; soție a lui Cazimir al IV-lea Iagello
 Elisabeta de Austria (1526–1545), fiica lui Ferdinand I, Împărat Roman; soție a lui Sigismund al II-lea Augustus al Poloniei
 Elisabeta de Austria (1554–1592), fiica lui Maximilian al II-lea, Împărat Roman; soție a lui Carol al IX-lea al Franței
 Arhiducesa Elisabeta Franziska de Austria (1831–1903), fiica Arhiducelui Joseph, Palatin al Ungariei; soția Arhiducelui Ferdinand Karl Viktor de Austria-Este și a Arhiducelui Karl Ferdinand de Austria
 Elisabeta, Împărăteasă a Austriei (1837–1898), fiica Ducelui Maximilian Joseph de Bavaria; soția împăratului Franz Joseph I 
 Arhiducesa Elisabeta Amalie de Austria (1878-1960), fiica Arhiducelui Karl Louis de Austria; soția Prințului Aloys de Liechtenstein
 Arhiducesa Elisabeta Maria de Austria (1883–1963), fiica lui Rudolf, Prinț Moștenitor al Austriei; soția lui Otto Weriand de Windisch-Grätz și a lui Leopold Petznek
 Arhiducesa Elisabeta Franziska de Austria (1892–1930), fiica Arhiducelui Franz Salvator de Austria; soția lui Georg Graf von Waldburg zu Zeil und Hohenems
 Arhiducesa Elisabeta de Austria (1922–1993), fiica împăratului Carol I al Austriei; soția Prințului Heinrich de Liechtenstein